{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Гран-при 
|-
|align = "center" | Телфорд, Англия
|-
|align = "center" | 13 — 22 октября 2000
|-
|align = "center" | Telford International Centre
|-
| Призовой фонд — GB£ 440 000
|-
| Победитель — £ 62 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Чемпион 
|-
| Чемпион 1999 — Джон Хиггинс
|-
| Чемпион 2000 — Марк Уильямс 
|-
| Финалист — Ронни О'Салливан
|-
|}Гран-при 2000''' () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 13 по 22 октября 2000 года в Телфорде, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 9:5.

Единственный раз турнир проходил в Телфорде.

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2000 год в снукере